Palas kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Rudozem (ort i Bulgarien), Smoljan,

Indonesien 

 Kecamatan Palas, distrikt, Lampung,

Spanien 

 Las Palas, ort, Murcia, Murcia,

Tjeckien 

 Palaš, berg, Olomouc, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar